Sanctus Spiritus (lat. Heiliger Geist) ist Namensbestandteil von

 Sancti Spiritu, Ort in Argentinien
 Sancti Spíritus, Stadt in Kuba
 Provinz Sancti Spíritus, Provinz in Kuba
 Sancti-Spíritus (Salamanca), Gemeinde in Spanien

Siehe auch:

 Heiliger Geist
 Santo Spirito